Metendothenia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Diakonoff 1972. Metendothenia ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Metendothenia